Сере́на Гра́нди (; наст. имя Сере́на Фаджо́ли; род. 23 марта 1958, Болонья, Италия) — итальянская актриса, секс-символ 1980—1990-х годов.

Биография 
Серена Гранди - сценический псевдоним Серены Фаджоли, родившейся в Болонье. Она получила образование в области компьютерного программирования и сначала устроилась на работу в лабораторию научного анализа. Актёрскую карьеру начала в 1980 году с участия в комедии «La Compagna di viaggio» режиссёра Фердинандо Бальди. В своих первых фильмах указывается под псевдонимом Ванесса Штайгер (далее снималась под псевдонимом Серена Гранди, то есть Серена Величественная). Первая серьёзная роль пришлась на тот же 1980 год, когда Серена сыграла роль Мэгги в фильме ужасов «Антропофаг» режиссёра Джо Д’Амато.

Всемирную известность Серене принесло участие в эротических фильмах преимущественно итальянского режиссёра Тинто Брасса, первый из которых назывался «Миранда». Съёмки в этом фильме сделали её не только кумиром всей Италии, но и секс-символом эпохи. Серена Гранди стала известной по откровенным сценам в кино и фотографиям в журналах.

Пик творческой активности пришёлся на 1980-е годы, когда Серена снялась почти в 20 фильмах, включая эротические мелодрамы и комедии.

В 1990-е годы Серена Гранди продолжает сниматься, а также участвует в различных телевизионных шоу. В 2003 году была арестована по подозрению в употреблении и хранении наркотических средств. В 2004 году участвовала в реалити-шоу «В ресторане» на итальянском телеканале «Raiuno». 26 марта 2006 года дебютировала в Риме в качестве писательницы с романом «L’amante del federale». В 2008 году после десятилетнего перерыва она вернулась к актерской деятельности. 

Была замужем за Беппо Эрколем. Есть сын Эдуардо.

Фильмография 
 1980 — Антропофаг / Antropophagus
 1980 — La cicala
 1980 — La compagna di viaggio
 1980 — Tranquille donne di compagna
 1981 — Pierino colpisce ancora
 1981 — Pierino la Peste alla riscossa
 1981 — Teste di quoio
 1982 — Карлик / Malamore
 1982 — Sturmtruppen 2 — Tutti al fronte
 1983 — Acapulco, prima spiaggia… a sinistra
 1985 — Миранда / Miranda
 1986 — Desiderando Giulia
 1986 — Grandi magazzini
 1986 — L’iniziazione
 1986 — La signora della notte
 1986 — Delitto passionale
 1985 — Похождения молодого Дон Жуана / Les exploits d'un jeune Don Juan (Орсула, служанка)
 1987 — Le foto di Gioia
 1987 — Rimini Rimini
 1987 — Roba da ricchi
 1987 — Teresa
 1989 — L’insegnante di violoncello
 1990 — In nome del popolo sovrano
 1990 — Sposa di violenza (Невеста насилия)
 1992 — Centro storico
 1992 — Сен-Тропе, Сен-Тропе... / Saint Tropez — Saint Tropez
 1993 — Graffiante desiderio
 1995 — La strana storia di Olga O.
 1997 — Gli inaffidabili
 1998 — Ladri si nasce
 1998 — Шалунья / Monella
 1998 — Radio Freccia
 2008 — Il papà di Giovanna
 2013 — La Grande bellezza

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы Италии